

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Ridgway – città della Contea di Ouray, Colorado
 Ridgway – villaggio della Contea di Gallatin, Illinois
 Ridgway – borough della Contea di Elk, Pennsylvania
 Ridgway – township della Contea di Elk, Pennsylvania

Persone 
 Gary Ridgway – assassino seriale statunitense
 Matthew Ridgway – generale statunitense
 Robert Ridgway – ornitologo statunitense
 Stan Ridgway – cantautore polistrumentista statunitense